Пьетро Франческо Кавалли (, настоящее имя Пьетро Франческо Калетти (Caletti); 14 февраля 1602, Крема — 14 января 1676, Венеция) — итальянский композитор, сыгравший большую роль в развитии оперного жанра.

Биография 
Родился в Кремоне, в возрасте 14 лет поступил хористом в базилику Святого Марка в Венеции, где мог учиться композиции непосредственно у Клаудио Монтеверди. В 1639 году стал органистом, а в 1668 — капельмейстером собора, заняв, таким образом, главный музыкальный пост Венецианской республики. 

Между 1639 и 1672 годом написал около 40 опер для городских театров, быстро став ведущим композитором венецианской оперной школы. С именем Кавалли, писавшего для общедоступной сцены, связана трансформация оперы — от элитарного придворного развлечения к красочной и притом коммерчески успешной музыкальной мелодраме. Кавалли уделял большое внимание гармонии, ритму, разнообразию модуляций и инструментовке; отойдя от преимущественно речитативного стиля своих предшественников, придал ариозному пению большую округлённость, выразительность и красоту. 

В 1660 году, благодаря общеевропейской славе, был приглашён кардиналом Мазарини для работы во Франции. В Париже оперы Кавалли встретили столь сдержанный прием на фоне явного предпочтения, оказанного музыке Люлли, что привыкший к успеху композитор поклялся больше не писать для сцены (это обещание Кавалли нарушил через несколько лет, создав несколько опер, которые можно отнести к числу его лучших). Под конец жизни, когда популярность его в родной Венеции пошла на спад, почти полностью посвятил себя церковной музыке. Из духовных произведений его перу принадлежат мессы, псалмы и реквием.

Сочинения

Оперы 
 Свадьба Фетиды и Пелея (Le nozze di Teti e di Peleo) — 1639, Венеция
 Любовь Аполлона и Дафны (Gli amori d’Apollo e di Dafne) — 1640, Венеция
 Дидона (La Didone) — 1641, Венеция
 Сила любовных стрел (La virtù de' strali d’Amore) — 1642, Венеция
 Эгисф (Egisto) — 1643, Венеция
 Орминдо (L’Ormindo) — 1644, Венеция
 Дориклея (La Doriclea) — 1645, Венеция
 Ясон (Язон) (Il Giasone) — 1649, Венеция; по числу постановок (около 20) опера стала самой возобновляемой в XVII веке.  
 Оримонт (L’Orimonte) — 1650, Венеция
 Ористей (L’Oristeo) — 1651, Венеция
 Розинда (La Rosinda) — 1651, Венеция 
 Калисто (La Calisto) — 1652, Венеция
 Эритрея (L’Eritrea) — 1652, Венеция; около 1670 года "Эритрея" была переведена на английский язык и, возможно, стала первой итальянской оперой, поставленной в Англии. 
 Делио или Веремонда, арагонская амазонка (Il Delio (La Veremonda, l’amazzone di Aragona)) — 1652, Неаполь
 Орион (L’Orione) — 1653, Милан
 Ксеркс (Il Xerse) — 1655, Венеция
 Кир (Il Ciro) — 1654, Венеция
 Эрисмена (L’Erismena) — 1655, Венеция
 Статира (Статира, принцесса персидская) La Statira (Statira principessa di Persia) — 1655, Венеция
 Артемизия (L’Artemisia) — 1657, Венеция
 Гипермнестра (L’Hipermestra) — 1658, Флоренция
 Похищение Елены (Il rapimento d’Helena (Elena)) — 1659, Венеция
 Безрассудство на троне, или Безумный Калигула (La pazzia in trono, ossia il Caligola delirante) — 1660, Венеция
 Влюблённый Геракл (Ercole amante) — 1662, Париж; опера c балетными интермедиями Жана-Батиста Люлли написана для празднеств по случаю бракосочетания Людовика XIV. 
 Сципион Африканский (Scipione Africano) — 1664, Венеция
 Муций Сцевола (Mutio Scevola (Muzio Scevola)) — 1665, Венеция
 Помпей Великий (Il Pompeo Magno) — 1666, Венеция
 Гелиогабал (L’Eliogabalo) — 1667, опера при жизни автора не исполнялась и была впервые поставлена в 2004 году. 
 Максенций (Massenzio) — 1673 (музыка утрачена)

Утраченные сочинения

Оперы 
 Влюблённый Амур (L’Amore innamorato) — 1642 Венеция
 Нарцисс и Эхо, обретшие бессмертие (Narciso et Ecco immortalati) — 1642 Венеция
 Ромул и Рем (Il Romolo e’l Remo) — 1645 Венеция
 Титон (Il Titone) — 1645 Венеция
 Несчастливое благоденствие Юлия Цезаря, диктатора (La prosperità infelice di Giulio Cesare dittatore) — 1646 (не исполнялась)
 Торильда (La Torilda) — 1648 Венеция
 Эврип (L’Euripo) — 1649 Венеция
 Брадаманта (La Bradamante) — 1650 Венеция
 Армидор (L’Armidoro) — 1651 Венеция
 Антиох (L’Antioco) — 1659 Венеция
 Кориолан (Coriolano) — 1669 Пьяченца

Примечания

Литература 
 
 Fabris D. Francesco Cavalli: la circolazione dell’opera veneziana nel Seicento. Napoli: Turchini, 2005

Ссылки 
 Werner Icking Music Archive 
 

Академические музыканты Италии
Композиторы Италии
Композиторы по алфавиту
Оперные композиторы
Авторы реквиемов